Barclay James Harvest (произносится «Баркли Джеймс Харвест»)— британская рок-группа, образованная в 1966 году, играющая прогрессивный рок с элементами фолка и симфо-рока.

Дискография

Barclay James Harvest 1970—1997 
 Barclay James Harvest, 1970
 Once Again, 1971
 Barclay James Harvest and other short stories, 1971
 Early Morning Onwards, 1972
 Baby James Harvest, 1972
 LIVE, (live) 1974
 Everyone Is Everybody Else, 1974
 Time Honoured Ghosts, 1975
 Octoberon, 1976
 The Best of Barclay James Harvest, 1977
 Gone To Earth, 1977
 Live Tapes, (live) 1978
 XII, 1978
 The Best of Barclay James Harvest, Volume 2, 1979
 Eyes Of The Universe, 1979
 Mockingbird/Best of, 1980
 Turn Of The Tide, 1981
 The Best of Barclay James Harvest, Volume 3, 1981
 Berlin — A Concert For The People (live), 1982
 Ring Of Changes, 1983
 Victims Of Circumstance, 1984
 The Compact Story of BJH, 1985
 Face To Face, 1987
 Another Arable Parable, 1987
 Glasnost, (live) 1988
 Welcome To The Show, 1990
 Alone We Fly, 1990
 The Harvest Years, 1991
 The Best of Barclay James Harvest, 1992
 Caught In The Light, 1993
 Sorcerers and Keepers, 1993
 Endless Dream, 1996
 River Of Dreams, 1997
 The Best of Barclay James Harvest, 1997
 Mocking Bird, 1997
 Master Series, 1999
 The Collection, 2000
 Mockingbird, 2001
 Mocking Bird — The Best of Barclay James Harvest, 2001
 BBC In Concert 1972, 2002
 BBC In Concert 1972, 2003
 All is Safely Gathered In, 2005
 «After the day — the BBC Recordings 1974—1976», 2008

John Lees' Barclay James Harvest 
 Nexus, 1999
 Revival — Through The Eyes Of John Lees, 2000
 North, 2013

Barclay James Harvest Featuring Les Holroyd 
 BJH featuring Les Holroyd — Revolution Days, 2002
 Live in Bonn, 2003
 Evolution Years — The Best of Barclay James Harvest featuring the songs of Les Holroyd, 2003
 Classic Meets Rock double CD with Prague Philharmonic Orchestra 2006
 Classic Meets Rock DVD with Prague Philharmonic Orchestra 2006

Ссылки 
 Сайт клуба поклонников Barclay James Harvest

Рок-группы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1966 году
Исполнители Harvest Records
Исполнители Sire Records